La Delta Ethniki 1997-1998 è la 16ª edizione del campionato greco di calcio di quarto livello.

Gruppo 1

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1998-1999
      Retrocesse nei Campionati regionali 1998-1999

Gruppo 2

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1998-1999
      Retrocesse nei Campionati regionali 1998-1999

Gruppo 3

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1998-1999
      Retrocesse nei Campionati regionali 1998-1999

Gruppo 4

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1998-1999
      Retrocesse nei Campionati regionali 1998-1999

Gruppo 5

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1998-1999
      Retrocesse nei Campionati regionali 1998-1999

Gruppo 6

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1998-1999
      Retrocesse nei Campionati regionali 1998-1999

Note

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1997
Calcio nel 1998